Shimanto kan avse:

Shimanto (stad) - en stad  i Kōchi prefektur, Japan
Shimanto (köping) - en landskommun (köping)  i Kōchi prefektur, Japan
Shimanto (flod) - en flod  i Kōchi prefektur, Japan